Пульвероболе́т () — род грибов семейства .

Основные характеристики 
У. А. Меррил выделил в род Пульвероболет вид Boletus ravenelii, отличающийся от других серно-жёлтым покрывалом (кольцом), ножкой без сеточки, желтоватой мякотью, и продолговато-эллиптическими спорами.

Виды

Примечания

Ссылки 
  

Болетовые
Роды грибов